Ulsamer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Ulsamer (1842–1917), deutscher Finanzbeamter
 Gerhard Ulsamer (1935–1999), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Josef Ulsamer (1923–2008), deutscher Musiker, Gründer des Ulsamer-Collegiums
 Leandra Ulsamer (* 1932), deutsche Franziskanerin
 Lothar Ulsamer (* 1952), deutscher Journalist, Sozialwissenschaftler und Krimiautor
 Willi Ulsamer (1925–1992), deutscher Buchautor, Historiker und Heimatpfleger